Příjmení Macko nosí více významných osobností:

 Dušan Macko (* 1953) – slovenský horolezec a právník
 Martin Macko (1920–1977) – československý fotbalový rozhodčí
 Viliam Macko (* 1981) – slovenský fotbalový záložník